Le elezioni comunali in Puglia del 2021 si sono svolte il 3 e il 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio il 17 e il 18 ottobre, in contemporanea con le elezioni amministrative nelle altre regioni italiane in tutti i comuni al voto tranne nei comuni di Manfredonia (FG) e Carmiano (LE), sciolti per infiltrazioni mafiose, in cui le elezioni si sono svolte il 7 novembre con ballottaggio il 21 novembre. Complessivamente, sono andati al voto 56 comuni pugliesi, di cui 14 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Adelfia

Noicattaro

Ruvo di Puglia

Sannicandro di Bari

Triggiano

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Minervino Murge

Spinazzola

Provincia di Brindisi

Cellino San Marco

Cisternino

Fasano

San Pancrazio Salentino

Provincia di Foggia

Alberona

Ascoli Satriano

Candela

Casalnuovo Monterotaro

Celenza Valfortore

Cerignola

Lesina

Manfredonia

Panni

San Marco in Lamis

San Nicandro Garganico

Sant'Agata di Puglia

Vieste

Zapponeta

Provincia di Lecce

Alessano

Alliste

Cannole

Caprarica di Lecce

Carmiano

Castrignano del Capo

Cavallino

Collepasso

Diso

Gallipoli

Lizzanello

Melissano

Nardò

Nociglia

Patù

Poggiardo

Sanarica

Specchia

Taurisano

Taviano

Trepuzzi

Ugento

Provincia di Taranto

Avetrana

Fragagnano

Ginosa

Grottaglie

Massafra

Monteparano

San Giorgio Ionico

Statte

Torricella

Note

Puglia
2021